Vasilij Ivanovič Petrov (1917-2014) – militare sovietico 
Vasilij Vladimirovič Petrov (1761-1834) – fisico russo